Il doppio del torneo di tennis Kosice Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Devin Bowen e Peter Luczak che hanno battuto in finale Jan Hernych e Petr Kralert 6-2, 7-66.

Teste di serie 

 Stephen Huss /  Thomas Shimada (primo turno)
 Yves Allegro /  Marco Chiudinelli (quarti di finale)

 Tuomas Ketola /  Johan Landsberg (primo turno)
 Devin Bowen /  Peter Luczak (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kosice Open 2004